Afrikamesterskabet i håndbold for kvinder 2014 er den 21. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for kvinder. Turneringen bliver afholdt i Algier i Algeriet, som er værtsland for mesterskabet for fjerde gang. De første tre gange var i 1976, 1989 og 2000.

Mesterskabet blev vundet af Tunesien, som i finalen besejrede den Demokratiske Republik Congo med 23–20, og som dermed vandt afrikamesterskabet i håndbold for tredje gang nogensinde, men holdets seneste mesterskab lå så langt tilbage i tiden som i 1976. Bronzemedaljerne gik til de forsvarende mestre fra Angola, der besejrede Algeriet med 30–22 i bronzekampen. Det var første gang siden 1996, at Angola ikke vandt mesterskabet, og dermed endte holdets stime på otte mesterskaber i træk.

Turneringen fungerede også som den afrikanske del af kvalifikationen til VM 2015, og holdene spillede om tre ledige pladser ved VM-slutrunden.

Spillesteder 

Kampene bliver spillet i tre haller i Algier, Algeriet:
 Salle Harcha Hacène (8.400 tilskuerpladser)
 Salle OMS (5 Juillet) (3.700 tilskuerpladser)
 Salle de sport Cheraga (2.150 tilskuerpladser)

Lodtrækning 
Lodtrækningen blev foretaget den 9. oktober 2013.

Tider er lokale (UTC+1).

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Oversigt 

5.-8. plads

Kvartfinaler

5.-8. plads-semifinaler

Semifinaler

7. plads

5. plads

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Eksterne henvisninger 
 Confédération Africaine de Handball  
 CAHB - CAN2014 - Resultater   
 Handball World Archive - Women Handball XXI Africa Championship 2014 Algeria 16-25.01

Noter 

Håndbold i 2014
2014 (kvinder)
Algier
Håndbold i Algeriet